Les musées de Poitiers sont un ensemble de deux musées : le musée Sainte-Croix et le musée Rupert de Chièvres, installé dans l'hôtel du même nom. L'hypogée des Dunes, gérée par les musées de Poitiers, se rattache plutôt au monument historique.

Œuvres

La localisation exacte des œuvres, peut être modifiée entre les deux musées.
 La Mort d'Hyacinthe de Jean Broc, musée Sainte-Croix.
 La Générosité des dames romaines,  de Louis Gauffier, musée Saint-Croix.
 Œdipe maudissant Polynice de Jacques Augustin Catherine Pajou, déposé par le musée du Louvre en 1872, musée Sainte-Croix.
La liseuse de Camille Hilaire, circa 1950, huile sur toile, 73 x 92 cm.

Liens externes 
Les musées de Poitiers

Poitiers
Art à Poitiers